Castañoso puede referirse a:
 Castañoso (León), localidad española del municipio de Balboa, provincia de León, Castilla y León.
 Castañoso (Lugo), aldea española de la parroquia de Maderne, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia.